Косъёль — топоним.

 Косъёль — деревня в Республике Коми.
 Косъёль — река в Архангельской области и Республике Коми, приток Пию.